Maihold ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Maihold (* 1955), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Ulrike Pauckstadt-Maihold (* 1954), deutsche Staatsanwältin und Verfassungsrichterin